Рафаэль Анхель Кальдерон Гуардия (; , Сан-Хосе, Коста-Рика — , там же) — президент Коста-Рики в 1940—1944 годы.

Биография 
По профессии врач. В молодости учился в Коста-Рике и Бельгии (Лувенский и Брюссельский университеты), где встретил Ивонн Клейс Сполдерс (1906—1994), на которой женился 28 июля 1927 г. Супруга Кальдерона активно помогала в государственных делах, в 1940 году была переводчиком на встрече Кальдерона и президента США Франклина Рузвельта, а впоследствии стала дипломатом.

В 1935—1937 был вице-председателем, а в 1938—1939 — председателем конгресса Коста-Рики. Возглавлял либеральную Национально-республиканскую партию, дрейфовавшую к идеям христианской демократии и христианского социализма.

Во время своего пребывания на посту президента в рамках «новой социальной политики» провел целый ряд прогрессивных мер: ввел систему социального страхования (1941), Кодекс законов о труде (1943). К заслугам Кальдерона также можно отнести обновление конституции страны, в неё были включены статьи о социальных гарантиях, о возможности создания профсоюзов, проведения забастовок, о минимальной зарплате, о допуске безграмотных к голосованию и др. Способствовал воссозданию Университета Коста-Рики (1940), был деканом его медицинского факультета. Объявил войну государствам «Оси».

В 1948 г. выдвигал свою кандидатуру на второй срок, однако выборы проиграл. В 1949 г. был арестован, в 1951 г. бежал в Мексику. При помощи диктатора Никарагуа Сомосы в 1955 г. попытался организовать военное вторжение в Коста-Рику. Вернулся на родину в 1958 г. после того, как возглавляемая им Национальная республиканская партия получила на выборах значительное количество голосов.

В 1966 г. был назначен послом Коста-Рики в Мексике.

Семья 
Сын Кальдерона Рафаэль Анхель был президентом Коста-Рики в 1990—1994 годах.
Старшая дочь Алехандра стала левой активисткой, погибла в ДТП в 1979 году. Младшая Мария дель Росарио — педагог и автор книг.

Примечания

Литература 
 Рыбалкин И. Гражданская война 1948 года в Коста-Рике // Новая и новейшая история, 1959, № 4.
 Гамбоа Ф. Коста-Рика. М., 1966.
 Романова З. Коста-Рика. М., 1968.
 Edelberto Torres-Rivas. Contrapunto entre reforma y revolución: la democracia en Costa Rica y Guatemala // Edelberto Torres-Rivas. Centroamérica: entre revoluciones y democracia. Bogota, 2008.

Президенты Коста-Рики